Aït Zid är en kulle i Marocko.   Den ligger i regionen Meknès-Tafilalet, i den nordöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Rabat. Toppen på Aït Zid är  meter över havet.

Terrängen runt Aït Zid är kuperad norrut, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Jebel Tanourdi,  meter över havet,  km norr om Aït Zid. Runt Aït Zid är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Itzer,  km nordost om Aït Zid. Omgivningarna runt Aït Zid är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Meknès-Tafilalet
Berg i Marocko 1000 meter över havet eller högre
Artiklar med robotjusterad position